(« ancienne bête ») est un genre éteint de mammifères. C'est un entélodontidé, une famille éteinte de mammifères placentaires suiformes. Il vivait en Amérique du Nord et en Asie à l'Oligocène, il y a environ .

Description 

Archaeotherium avait la taille d'un petit bœuf, c'est-à-dire  de haut et . Il avait 2 doigts sur chaque sabot, une mâchoire puissante et longue, un corps de sanglier et une courte queue. Son crâne était large, puissant et dur, mais son cerveau était plutôt petit. Il pouvait ouvrir très grande sa gueule et broyer des os pour extraire la moelle dont il se nourrissait. Les archaeothériums étaient probablement omnivores, peut-être des charognards mangeant aussi des œufs, racines, fruits, noix, végétaux divers...

Il ressemblait à un énorme phacochère. C'est le cousin de Daeodon et Entelodon.

Archaeotherium dans la culture populaire 
 Dans le documentaire Prédateurs de la Préhistoire, un Archaeotherium dérobe sa proie à un Hyaenodon et broie la tête d'un chameau sans bosse.

Espèces 
Au , et selon Paleobiology Database, les espèces fossiles de ce genre sont au nombre de quatorze :

†Archaeotherium calkinsi Sinclair 1905 
†Archaeotherium caninus Troxell 1920 
†Archaeotherium coarctatum Cope 1889 
†Archaeotherium crassum Marsh 1873
†Archaeotherium ingens Leidy 1856 
†Archaeotherium marshi Troxell 1920 
†Archaeotherium mortoni Leidy 1850 
†Archaeotherium palustris Schlaikjer 1935 
†Archaeotherium scotti Sinclair 1922 
†Archaeotherium trippensis Skinner et al. 1968 
†Archaeotherium wanlessi Sinclair 1922 
†Choerodon calkinsi Sinclair 1905
†Eotherium abeli Sickenberg 1834 
†Eotherium markgrafi Sickenberg 1934

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Entelodontidae
Mammifère de l'Oligocène
Taxon fossile décrit en 1850